Habicht är ett tyskt efternamn, som betyder hök. Det har burits av bland andra:

 Christian Habicht
 Ludwig Habicht
 Maximilian Habicht

Se även 
 Habicht (berg), Tyrolen, Österrike
 DFS Habicht

Tyska efternamn